Борш — румунський та молдавський квас і суп із такого квасу.

Населені пункти та адміністративно-територіальні одиниці:
 Борш () — село в Албанії 
 Борш () — село в повіті Біхор у Румунії
 Борш () — комуна в повіті Біхор у Румунії